Tammjärv ist der Familienname folgender Personen:

 Karel Tammjärv (* 1989), estnischer Skilangläufer
 Kärt Tammjärv (* 1991), estnische Schauspielerin

Siehe auch:
 Tammijärv